ZW steht für:
 Simbabwe, Landescode nach ISO 3166 und Kfz-Kennzeichen
 Zählwort, ein in einigen Sprachen obligatorischer Zusatz zu Zahlen, der bei der Bildung von Mengenangaben als Zähleinheit, und auch allgemein zur Bildung des Plurals verwendet wird
 „Zimmerwohnung“ in Kleinanzeigen (zum Beispiel „Suche 2-ZW“ für „Suche eine Wohnung mit zwei Zimmern“)
 Zollwachtmeister, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Zollverwaltung
 „Zwei-Wege“, Fahrzeuge und Maschinen, die z. B. sowohl auf Straßen als auch im Gleis fortbewegbar sind
 Air Wisconsin (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Zettawatt entsprechend 1021 Watt (Einheit), SI-Einheit der Leistung

ZW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Zweibrücken und Landkreis Südwestpfalz
 Norwegen: Alta (Norwegen)
 Österreich: Zollwache (auslaufend)

ŻW steht für:
 Żandarmeria Wojskowa (polnisch), Polnische Militärpolizei, die 1990 gebildete Militärpolizei der Streitkräfte der Republik Polen

zW steht für:
 Zeptowatt entsprechend 10−21 Watt (Einheit), SI-Einheit der Leistung

.zw steht als Abkürzung für:
 .zw, länderspezifische Top-Level-Domain von Simbabwe

zw. steht für:
 Abkürzung für „zwischen“

Abkürzung